Maria Goeppert-Mayer, Pools-Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnares
 Goeppert-Mayer (inslagkrater), een inslagkrater op Venus, genoemd naar Maria